Уо́ррен Э́двард Ба́ффетт ( ; род. 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, с состоянием на 2022 год в 104,4 миллиарда долларов (Forbes).

Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и в 2018 году третьим по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи» (), «Оракул из Омахи» (). Один из крупнейших благотворителей в истории человечества: в июне 2010 года объявил о безвозмездной передаче своего состояния, что на тот момент было около 37 млрд долларов, пяти благотворительным фондам().

Биография 
Уоррен Баффетт родился 30 августа 1930 года в г. Омаха, шт. Небраска, США. Он был вторым из трёх детей в семье и единственным сыном политика и предпринимателя Говарда Баффетта и его жены Лейлы Шталь. Первой школой Баффетта становится Rose Hill Elementary School в Омахе. В 1942 году, после победы его отца на выборах в Конгресс США и после переезда семьи в Вашингтон, Баффетт заканчивает Alice Deal Junior High School и заканчивает Woodrow Wilson High School в 1947 году.

В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по 38,25 $ за штуку. Сначала их цена опустилась до 27 $, потом поднялась до 40 $ и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в 5 долларов (за вычетом комиссии). Любопытно, что через несколько дней цена акции поднялась до 202 долларов. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около 500 $. Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают; не продавать ради краткосрочной выгоды; быть уверенным в успехе, если вкладываешь чужие деньги (после падения цены он чувствовал себя виноватым, так как рисковал деньгами сестры).

В возрасте 13 лет Уоррен подал свою первую декларацию о доходах, в которой он заявил к вычету стоимость велосипеда и наручных часов, поскольку расходы на их приобретение были связаны с его работой в качестве разносчика газет.

В 1945 году, будучи студентом-второкурсником, Баффетт и его друг потратили 25 долларов на покупку подержанного автомата для пинбола, который они поместили в местной парикмахерской. В течение нескольких месяцев они установили ещё несколько автоматов в трёх разных парикмахерских в Омахе. Бизнес был продан в конце года за 1200 долларов ветерану войны.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом — GEICO, выложив за покупку 8,6 млн $ и 17 млн $. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за 11 млн $ акции газеты «Вашингтон Пост».

Баффетт обучался под руководством Бенджамина Грэма в Колумбийском университете. По словам Баффетта, именно Грэм заложил в него основы разумного инвестирования с помощью фундаментального анализа, и описывает его как человека, оказавшего наибольшее влияние на его жизнь после отца. Уоррен Баффетт придерживается стратегии долгосрочного инвестирования — средний срок владения акцией составляет 10 лет.

14 декабря 2004 года Билл Гейтс вошёл в совет компании Berkshire Hathaway как независимый директор, таким образом формализовав дружеские отношения с Баффеттом.

В 2009 году за 26 млрд $ купил железную дорогу Burlington Northern Santa Fe.

В 2011 году впервые инвестировал в ИТ-компанию, купив 5,5 % акций IBM за 10,7 млрд $.

16 июля 2015 года Уоррен Баффет и итальянский миллиардер Алессандро Прото за 15 млн € купили греческий остров Святого Фомы площадью 1,2 км² в Сароническом заливе, вблизи острова Эгина. Миллиардеры планируют вложить средства в развитие недвижимости на острове.

В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок. Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на 358 млн $ и 31,2 млн акций Apple. При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 млн до 2 млн.

21 февраля 2019 года потерял более 4 миллиардов долларов за день из-за обрушения стоимости акций Kraft Heinz Co (KHC) с 47 $ до 35 $.

23 февраля 2019 года опубликовал очередное письмо к акционерам, в котором впервые заявил об изменении подхода к оценке финансовых результатов компании Berkshire Hathaway. На протяжении более 50 лет основным критерием являлось процентное изменение балансовой стоимости на одну акцию, теперь же ориентиром являются операционные доходы.

Принципы инвестирования 

Баффетт считает, что прогнозировать поведение рынка бессмысленно. Достичь долговременного успеха, по мнению Баффета, можно, лишь соблюдая определённые принципы, проявляя при этом терпение и бережливость.

Благотворительность 

В июне 2010 года Баффетт объявил о безвозмездной передаче своего состояния, или около 37 млрд $, пяти благотворительным фондам. Бо́льшая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

В ноябре 2022 года Уоррен Баффет сделал пожертвование в размере 750 млн долларов в виде акций компании Berkshire Hathaway четырём благотворительным фондам, которыми управляют его дети. 1,5 млн акций класса Б своего конгломерата Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названному в честь его первой жены. Он также передал по 300 тысяч акций класса Б трем фондам, которыми управляют его дети: Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета и Фонду NoVo.

Состояние здоровья 
В апреле 2012 года у Баффеттa был диагностирован рак простаты на второй стадии. 15 сентября 2012 Баффетт сообщил, что успешно прошёл полный 100-дневный курс радиотерапии и теперь полностью здоров.

Взгляды 
В одном из интервью Баффет утверждает, что цена и ценность — это не одно и то же. Он говорит:«Давным-давно Бэн Грэм сказал мне о том, что цена — это то, что ты платишь, а ценность — то, что ты получаешь. Неважно, говорим мы о носках или об акциях, я люблю покупать тогда, когда цена максимально низка.»Однако быть экономным вовсе не значит покупать всё по дешёвке. Но это так же не означает, что нужно покупать ценные вещи за огромные деньги. Другими словами:«Лучше купить невероятную компанию по обычной цене, чем обычную компанию по невероятной цене.»Если вы хотите стать экономнее, в следующий раз обращайте внимание не только на цену. Ценность товара для вас также очень важна.

Факты 

 В 2008 году Уоррен Баффетт возглавил список богатейших людей мира (по версии журнала Forbes).
 Основной капитал Баффетта составляет его пакет акций в Berkshire Hathaway.
 Баффетт питается в сети быстрого питания, которая понравилась ему настолько, что он её купил.
 Баффетт живёт в старом районе в центре Омахи в двухэтажном доме с пятью спальнями, купленном им ещё в 1957 году.
 Баффетт любит музицировать на укулеле и играть в бридж, в том числе с другим миллиардером и своим близким другом Биллом Гейтсом.
 Раз в год Баффетт завтракает с человеком, который выиграл это право на аукционе. В 2007 завтрак с Баффеттом обошёлся победителю в 600 000 $. В 2008 году, несмотря на кризис, сумма выросла до 2,11 млн $. В 2009 году она составила 1,68 млн $. В 2011 году сумма достигла отметки в 2,63 млн $. В 2012 году был поставлен рекорд — сумма составила 3,5 млн $. Собранные средства передаются на благотворительные цели.
 Раскрывая секрет долголетия, инвестор рассказывает, что он ежедневно выпивает по пять банок кока-колы — это позволяет ему оставаться энергичным и прекрасно себя чувствовать. При этом он уточняет, что выпивает три банки обычной кока-колы в течение рабочего дня, и ещё две банки напитка с вишнёвым вкусом вечером дома.
 Баффетт вырос в пресвитерианской семье, но называет себя агностиком.
 В 2011 году в 25/26 сериях 7 сезона американского сериала Офис сыграл роль скупого кандидата на должность регионального менеджера в вымышленной компании Dunder Mifflin.
 Фонд Баффетта увеличил долю в Apple Inc. Согласно статистике, в четвёртом квартале пакет фонда в компании составил 57,4 млн акций или 4,5 %. Сокращение на 70 % коснулись бумаг Wal-Mart Stores Inc. В четвёртом квартале фонд снизил вложения в бумаги компании до 1,393 млн акций в сравнении с 13 млн акций в конце третьего квартала 2016 года.
 С 2011 года Баффетт входит в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. В 2018 году он занимал 16-е место этого рейтинга.
 В списке миллиардеров Forbes в 2018 году Уоррен Баффетт занял третье место. Размер его капитала составил 84 миллиарда долларов.
 Является противником биткойна. Описывает своё отношение к нему следующими словами: «Биткойн ничего не производит. Он не разговаривает с вами, он ничего не делает. Это словно какая-то морская ракушка, для меня это не инвестиции», «Смотрите, вот я отрываю пуговицу, и мы используем её как небольшой токен. Я предлагаю вам его за 1000 $ и надеюсь, что под конец дня он вырастет до 2000 $. Люди, конечно, будут создавать их (такие токены) в огромных количествах. Это инструмент для азартных игр, с ним связано много мошенничества, и люди теряли большие деньги».

См. также

Сочинения 
 Уоррен Баффетт. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. — Альпина Паблишер, 2005.
 Уоррен Баффетт. «Назад в школу! Бесценные уроки великого бизнесмена и инвестора». — М.: «АСТ», 2010.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 Роберт Хагстром Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов = The Warren Buffett Way. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-91657-870-6

Ссылки 

 
 
 Уоррен Баффетт. Как стать миллиардером

Миллиардеры США
Мультимиллиардеры
Менеджеры
Предприниматели США
Финансисты США
Меценаты США
Персоналии:Агностицизм
Выпускники Средней школы Вудро Вильсона (Вашингтон, округ Колумбия)
Выпускники Университета Небраски в Линкольне
Выпускники Колумбийской школы бизнеса
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Уортонской школы бизнеса
Члены Американского философского общества
Долгожители США